Castillejo de Mesleón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castillejo de Mesleón (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Castillejo de Mesleón (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar